Göhren ist der Name folgender Orte:
 in Bayern
 Göhren (Pappenheim), Ortsteil der Stadt Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Göhren (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof
 in Mecklenburg-Vorpommern
 Göhren (Krebsförden), ehemaliges Kämmereigut der Stadt Schwerin, heute in der Gemarkung des Stadtteils Krebsförden
 Göhren-Lebbin, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Göhren (Tramm), Ortsteil der Gemeinde Tramm im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Göhren (Rügen), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Göhren (Woldegk), Ortsteil der Stadt Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Malk Göhren (bis 1993 nur Göhren), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 in Sachsen
 Göhren (Magdeborn), 1977–1980 abgebaggerter Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Magdeborn bei Leipzig
 Göhren (Wechselburg), Ortsteil der Gemeinde Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen
 in Sachsen-Anhalt
 Göhren (Leuna), Ortsteil der Stadt Leuna im Saalekreis
 in Thüringen
 Göhren (Auma-Weidatal), Ortsteil der Gemeinde Auma-Weidatal im Landkreis Greiz
 Göhren (bei Altenburg), Gemeinde im Landkreis Altenburger Land

 außerhalb Deutschlands
 Klíny, Gemeinde in Nordböhmen, Tschechien
 Górzyn, Ortsteil von Lubsko, Polen

Siehe auch:
 Gohren
 Gören